Pietrafesa puede estar referido o vinculado a los siguientes artículos de Wikipedia:

Personas 
 Patricia Pietrafesa (1963-), escritora, cantante, y bajista de rock de Argentina.
 Renée Pietrafesa Bonnet (1938-), compositora, pianista, organista, clavecinista, y director de orquesta franco-uruguaya.

Apodos 
 Pietrafesa (1579/1580-1656), apodo de Giovanni De Gregorio, pintor barroco italiano.

Toponímicos 
 Pietrafesa, antiguo nombre (hasta 1886) de la comuna de Satriano di Lucania, Basilicata, Italia.